

Anno 
 228 o 228 a.C.

Codici 
 228 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico Bruno Zugna Observatory di Trieste

Matematica 
 228 – numero